I Am steht für:

 I Am (2010), indisch-japanischer Film von Onir 
 I Am (2012), koreanischer Dokumentarfilm von Choi Jin-sung
 I Am (Album), Studioalbum von Leona Lewis (2015)
 I Am …, Studioalbum von Nas (1999)
 I Am … Tour, Welttournee von Beyoncé (2009–2010)
 I Am – Du hast die Kraft, die Welt zu verändern!, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Tom Shadyac (2010)